Дейв (Дэйв; ) — английское имя, дериват от имени David (передаваемого как Дэвид или Давид).

В кинематографе и телевидении 
 «Дэйв» (1993) — американская политическая комедия.
 «Дэйв» (2006) — серия американского драматического телесериала «Остаться в живых» (2004—2010).
 «Знакомьтесь: Дэйв» (2008) — американская фантастическая кинокомедия.
 «Дэйв-варвар» (2004) — диснеевский мультсериал.

Носители 
 Дейв Биклер (род.1953) — американский певец.
 Дейв Дейв (1976—2018) — американский художник.
 Дэйв (род. 1998) — британский рэпер.

Примечания